Echo Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Echo Island (Maine)
 Echo Island (Michigan)
 Echo Island (Minnesota)
 Echo Island (New Hampshire)
 Echo Island (New York)
 Echo Island (Oregon)